La Brute, nouvelle de Joseph Conrad
 La Brute, nouvelle de Jack London
 La Brute, roman de Guy des Cars (1951)
 La Brute (The Girl and the Outlaw), film de David Wark Griffith (1908)
 La Brute, film de Claude Guillemot (1987)
 La Brute, jeu par navigateur et My Brute, son adaptation sur mobiles